Таль () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Бальсталь.

Округ входит в кантон Золотурн. Занимает площадь 139,33 км². Население 14 391 чел. Официальный код — 1102.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

округа кантона Золотурн